Jean Béliveau (ijshockeyer) (1931-2014), Canadees ijshockeyer
 Jean Béliveau (wandelaar) (1955), Canadees wereldwandelaar